Kanuri – gruppo etnico africano
Lingua kanuri